Certified Novell Administrator (CNA) är ett certifikat på genomgången utbildning, alternativt självlärd kunskap om Novell Netware.

Datornätverk
Personcertifiering